Галущиногреблянский сельский совет () — входит в состав
Новосанжарского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Галущина Гребля.

История 
 1988 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Галущина Гребля 
 с. Мушина Гребля

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Кочубеевка

Примечания